Кишляг, населённые пункты:
 Кишляг — село в Армении находившееся в Адександропольском уезде Эриванской губернии
 Кишляг — село в Армении находившееся в Новобаязетском уезде Эриванской губернии. В селе проживало 1744 человека (все армяне)

Примечания